Галина Лазарева:
 Лазарева, Галина Геннадьевна (род. 1971) — российский математик, специалист в области математического моделирования, член-корреспондент РАН (2016). 
 Лазарева, Галина Михайловна (род. 1930) — советский и российский учитель, Герой Социалистического Труда.